O nome SS Nomadic pode referir-se a:

 SS Nomadic, navio cargueiro de 1891;
 SS Nomadic, navio auxiliar de 1911.